En arts plastiques, le contour est la ligne qui délimite la forme d'un objet.
 En géométrie, le contour apparent est le lieu des points d'une surface en trois dimensions dont le plan tangent contient le point principal de la projection ou sa direction.

Objets 
 CONTOUR
 Contour crafting
 Ford Contour

Patronyme 
 Alphonse-Jules Contour (1811-1888), sculpteur animalier français.

Toponyme 

 , page d'homonymie.

Divers 
 The Contours est un groupe américain de musique soul.
 , compagnie aérienne américaine.